Wandella är ett släkte av spindlar. Wandella ingår i familjen Filistatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Wandella